L'Oratorio di Natale BWV 248 è un oratorio di Johann Sebastian Bach scritto nel 1734. Altri compositori scrissero in questo genere, in particolare sono generalmente ricordati: 
Heinrich Schütz — Die Geburt unsers Herren Jesu Christi, Historia, der freuden- und gnadenreichen Geburt Gottes und Marien Sohnes, Jesu Christi, SWV 435, 1664;
Otto Nicolai — Weihnachtsouvertüre über "Vom Himmel hoch" per coro e orchestra, 1833;
Camille Saint-Saëns — Oratorio di Natale, Op. 12, 1858 (Oratorio de Noël).